

Nom 
Camille, és un nom epicè amb algunes variants femenines com Camilia, Camilla, Camillia i Mila.

Sants i beats cristians 
 Camille d'Écoulives (?-437), italiana reclusa a prop d'Auxerre i oriünda de Civitavecchia; La festa se celebra el 3 de març.
 Camille de Lellis (1550-1614), sant patró dels infermers i de les infermeres, fundador de l'ordre dels Camils; La festa se celebra el 14 de juliol.
 Camille de Soyécourt (1757-1849), carmelita francesa (refundadora de l'ordre del Carmel a França); la festa se celebra el 9 de maig;
 Camille de Sant Josep (1842-1913), religiosa fundadora de la congregació de les Germanes pobres de Sant Josep. En curs de beatificació

Personalitats 
 Marcus Furius Camillus anomenat Camille (IV segle av. J.-C.), general romà, honrat amb el títol de segon fundador de Roma pels romans ;
 Camille, reina dels Volscs a la Eneida ;
 Camille, germana dels tres Horacis.

 Camille de Lorena (1725-1780), governador de la Provença (1770-1780)
 François-Camille de Lorena (1726-1788), eclesiàstica francesa.

Patronímic 
Camille és un cognom present sobretot a França.

Pseudònim 
Camille és un pseudònim emprat per diversos artistes :

 Camille (1978-), cantant, autora i compositora francesa.
 Camille, personatge interpretat pel cantant Prince entre els anys 1986 i 1988.
 A França, l'any 2012, a Notre-Dame-des-Landes, una zona de afectada per la construcció d'un aeroport proper a Nantes, un grup d'activistes que s'oposa al projecte decideix autoanomenar-se Camille : . L'any 2013 una artista realitza un treball de fotoperiodisme sobre els activistes de Notre-Dâme-des-Landes i el titula Tous camilles.

Topònim 
Camille és el nom de diversos municipis d'arreu del món i també d'un institut d'educació secundària o liceu:

 Saint-Camille, un municipi de Burkina Faso;
 Saint-Camille, municipi quebequès ;
 Escolives-Santa-Camille, municipi francès del departament del Yonne ;
 El liceu Camille-Jullian, liceu de Bordeus.

Cinema 
Camille és el títol de diversos films :

 Camille, film mut de Jay Hunt (1912);
 Camille (pel·lícula de 1915), pel·lícula muda d'Albert Capellani (1915)
 Camille, film mut de J. Gordon Edwards (1917) ;
 , títol original de la Senyora de les camelies, film mut de Ray C. Smallwood (1921) ;
 Camille, film mut de Fred Niblo (1926) ;
 Camille, curt metratge mut de Ralph Barton (1926);
 Camille, títol original de la Novel·la de Marguerite Gautier, film de George Cukor (1936) ;
 Camille, heroïna del film de Jean-Luc Godard "El Menyspreu" interpretada per Brigitte Bardot (1963)
 Camille (pel·lícula de 1984), pel·lícula de Desmond Davis (1984)
 Camille, curt metratge de Fabrice Gobert (2000);
 Camille, film de Gregory Mackenzie (2008);
 Camille, film de Boris Lojkine, (2019).

Cançó 
Vegeu la Llista de cançons francòfones entre les quals el títol conté el nom <i id="mwpw">Camille</i>

Altres 
 (107) Camille, asteroide;

 Camille, novel·la d'Anthony Palou;
 Les Aventures de Camille, sèrie de llibres per a nens de Nancy Delvaux i Aline de Pétigny (2000);
 Camille, reina de les Volscs, òpera d'André Campra;
 Huracà Camille, cicló tropical (1969);
 Camille Bloch, fàbrica de xocolata suïssa;
 Camille, personatge de League of Legends.

Notes i referències